Elixir d'Anvers (likeur), een Belgische kruidenlikeur
 Elixir d'Anvers (film), een Belgische film uit 1996